Regimin est le nom :

 de la gmina de Regimin, dans le powiat de Ciechanów, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Regimin, chef-lieu de cette gmina

Homonymie de toponyme